Parastephos är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1903. Parastephos ingår i familjen Stephidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Parastephos